Холодногорский — хутор в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края России.

Название 
Хутор назван по возвышающейся поблизости горе. Последняя получила наименование Холодная благодаря холодным ключам, бьющим на её склонах.

География 
Холодногорский расположен в западной части Ставропольского края, у подножия горы-останца Холодной (601 м), на высоте 531 м над уровнем моря. К северо-востоку от хутора берёт начало река Горькая. В 2,5 км к северо-западу находится озеро Вшивое.

Расстояние до краевого центра составляет 14 км, до центра муниципального образования — 21 км. Ближайшие населённые пункты: хутора Гремучий, Дёмино.

Транспортное сообщение с краевым центром осуществляется по автодороге общего пользования местного значения Ставрополь — Дёмино — Холодногорский — Цимлянский.

В 3 км находится аэродром Холодногорский (раньше использовался СВВАУЛШ).

История 
В списке населённых мест Северо-Кавказского края на 1926 год упоминается хутор Холодногорский Надеждинского сельсовета Ставропольского района Ставропольского округа, с 65 дворами и населением 413 человек.

С 1935 года хутор входил в состав Старомарьевского района Северо-Кавказского края (с 1937 — Орджоникидзевского края, с 1943 — Ставропольского края).

Согласно карте Генштаба Красной армии 1941 года, на начало Великой Отечественной войны в Холодногорском насчитывалось 83 двора.

С августа 1942 года хутор находился в оккупации. Освобождён 20 января 1943 года.

В послевоенное время на территории Холодногорского существовал колхоз им. Серова. В 1950-м его объединили с колхозом им. К. Маркса (с. Надежда) в колхоз «Слава».

С 1953 года — в составе Ворошиловского (с 1957 — Михайловского) района Ставропольского края.

В 1957 году в хутор проведён водопровод; в 1965-м построен Дом культуры на 120 мест.

В 1962 году хутор Холодногорский с его землями включили в учебно-опытное хозяйство Ставропольского сельхозинститута с центральной фермой в хуторе Дёмино. На ферме № 2 «Лесные ключи» с хозцентром в Холодногорском разместились свинокомплекс и мельница, работавшая для нужд хозяйства.

В феврале 1963 года Холодногорский, ранее входивший в упразднённый Михайловский район, передан в Шпаковский район Ставропольского края. На 1 марта 1966 года числился в составе Цимлянского сельсовета с центром в посёлке Цимлянском. В феврале 1974 года вошёл во вновь образованный Дёминский сельсовет с центром в хуторе Дёмино.

На 1 января 1975 года в Холодногорском работали клуб, библиотека, начальная школа, медпункт и несколько магазинов.

По состоянию на 1 января 1983 года хутор по-прежнему входил в Дёминский сельсовет. На изданной в 1985 году километровой карте Генштаба ВС СССР для Холодногорского указано население около 690 человек.

В 1996—2020 годах — в составе упразднённого Дёминского сельсовета Шпаковского муниципального района.

В связи с банкротством и ликвидацией в 2000-х годах учхоза СГСХА условия труда и быта населения Холодногорского со временем значительно ухудшились. Поскольку обанкротившееся предприятие, как писала в 2019 году газета «Наша жизнь», «относилось к федеральной структуре, то все его работники остались (…) без земельных паёв, а значит, и без перспектив создания собственных фермерских хозяйств или иных индивидуальных предприятий, специализирующихся на сельском хозяйстве». Многим местным жителям в итоге пришлось трудоустраиваться в городе Ставрополе. А после того, как в хуторе закрылись детский сад и школа, дети хуторян были вынуждены начать посещать соответствующие образовательные учреждения в соседнем Дёмино. Проблемы в социальной сфере также привели к сокращению численности молодёжи в хуторе.

Население 

Национальный состав
По данным переписи 1926 года, из 413 жителей 410 — великороссы (99 %).

По данным переписи 2002 года, 72 % населения — русские.

Застройка и инфраструктура 
Жилая застройка представлена в основном одноэтажными усадебными жилыми домами с различными по площади земельными участками. В центральной части хутора находятся Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение.

Улично-дорожная сеть включает переулок Южный и две улицы: Подгорную и Советскую. Её основу составляет переулок Южный, являющийся участком автомобильной дороги муниципального значения.

Хутор газифицирован и электрифицирован. Водоснабжение обеспечивается от родниковых водозаборов на горах Холодной и Сейне.

Памятники 
Могила лейтенанта А. С. Колина
В 1942 году в районе горы Холодной был сбит самолёт лейтенанта Акима Соломоновича Колина (1910—1942). Лётчик скончался от полученных ранений и был похоронен на вершине той же горы жителями хутора Холодногорского. Позже на его могиле установили железобетонный обелиск, окружённый металлической оградой.

Памятник воинам, погибшим в период Великой Отечественной войны
9 мая 1984 года рядом с местом захоронения советского лётчика А. Колина была открыта памятная стела в честь 118 погибших в годы Великой Отечественной войны (автор проекта — художник Виктор Иванович Коробенко).

Археология 
К северо-западу от хутора, на вершине горы Холодной, расположено городище «Холодногорское» (I тыс. до н. э.) — памятник археологии федерального значения.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 

Населённые пункты Шпаковского района